samozwaniec – bezprawny pretendent do tronu
 Dymitr Samozwaniec
 Dymitr Samozwaniec I (ok. 1587-1606) – car Rosji
 Dymitr Samozwaniec II (zm. 1610) – pretendent do tronu Carstwa Rosyjskiego
 Dymitr Samozwaniec III (zm. 1612) – trzeci z kolei pretendent do rosyjskiego tronu
 Magdalena Samozwaniec (1894-1972) – polska pisarka satyryczna